Курбан Гасанович Алиев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Курбан Алиев родился 22 июня 1921 года в городе Чита. После переезда семьи Алиевых в Баку в 1932 году он окончил школу № 6 в 1941 году. В том же году Курбан Алиев поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт имени Наримана Нариманова и проучился на лечебно-профилактическом факультете до 1946 года.

Трудовую деятельность Курбан Алиев начал в 1946 году врачом в сельской больнице Хызынского района, в 1948—1961 годах работал заведующим отделением, ответственным секретарем и председателем республиканского комитета профсоюза медицинских работников. В 1961—1971 годах работал первым секретарем 26-го Бакинского райкома партии в Баку, а в 1971—1987 годах — министром высшего и среднего специального образования Азербайджанской ССР.

Курбан Алиев отличался компетентностью и профессионализмом во всех сферах деятельности, демонстрировал высокую организованность и глубокую ответственность, всегда достойно справлялся со своими обязанностями. Он принимал активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской ССР, был избран депутатом Верховного Совета АзССР шести созывов.

Делегат XXIII и XXIV съездов КПСС.

Курбан Алиев, много лет занимавшийся плодотворной научно-педагогической деятельностью, в 1959 году защитил диссертацию и получил степень кандидата медицинских наук. В области подготовки медицинских специалистов в республике он работал с 1949 года и занимал должности лаборанта, ассистента, доцента и профессора Азербайджанского государственного медицинского университета. В течение всего этого периода, как опытный организатор здравоохранения, он внес большой вклад в изучение и применение передового опыта в области медицины. Курбан Алиев является автором нескольких монографий, научных статей и методических пособий по организации курортологии и медицинских услуг.

Курбан Алиев был министром высшего и среднего специального образования в течение 16 лет и оказал существенный вклад в улучшение системы образования, укрепление материально-технической базы учебных заведений и направлении образования на развитие экономики и науки в Азербайджане. Он принимал активное участие в реализуемых руководством Азербайджана масштабных программах по приобретению молодежью необходимых навыков.

В 1966 году ему присвоено звание Заслуженного врача республики, он был награждён рядом орденов и медалей. Курбан Алиев был персональным пенсионером президента Азербайджанской Республики.

Курбан Гасан оглы Алиев скончался 30 марта 2008 года в возрасте 87 лет.

Источники 
 Алиев
 Население района имени 26 Бакинских комиссаров в 1970 году — 112919 человек

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС